Nason ist der Familienname folgender Personen:
 Carolyn Nason (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin und heutige -trainerin
 Geraldine Byrne Nason (* 1959), irische Botschafterin in Frankreich und bei der UN
 Henry Bradford Nason (1835–1895), US-amerikanischer Chemiker und Geologe
 Pieter Nason (1612–1688), holländischer Maler der Barockzeit

und der Name der geographischen Objekte:
 Nason (Sipalwini), Ort im Distrikt Sipalwini, Suriname

Siehe auch:

 Nasson (Guyana), Ort in Französisch-Guayana